Aigai kan syfta på:

 Aigai – huvudstad i det forna kungariket Makedonien, nu en stad i Grekland, se Vergina 
 Aigai, Turkiet – en plats i Turkiet